Премия «Золотой глобус» за лучший телесериал в жанрах комедия или мюзикл () — престижная награда Голливудской ассоциации иностранной прессы.

1970—1980

1981—1990

1991—2000

2001—2010

2011—2020

2021—2023

Ссылки 
 
 
 

Номинации кинопремии «Золотой глобус»